Кубок мира по конькобежному спорту 2017/2018 () — серия этапов соревнований по конькобежному спорту, которые прошли с 10 ноября 2017 года по 18 марта 2018 года. Было проведено 6 этапов. По результатам первых четырёх этапов Кубка мира конькобежцы квалифицировались на Зимние олимпийские игры 2018 года и на чемпионат Европы. Пятый этап стал отборочным на чемпионат мира по классическому многоборью и чемпионата мира по спринтерскому многоборью.

Правила отбора на Олимпийские игры 
Отбор на Олимпийские игры осуществляется по кубковым очкам, а также лучшему времени на каждой дистанции, показанному спортсменом на одном из четырёх этапов Кубка мира. По результатам квалификации для участия в Играх будут допущены 180 конькобежцев (100 мужчин и 80 женщин), выполнивших квалификационные критерии. Если по итогам отборочных стартов не наберётся достаточно спортсменов одного пола, то оставшиеся нераспределённые квоты перейдут конькобежцам другого пола.

Если страна сможет завоевать квоты во всех дисциплинах, то ей разрешается выставить на Игры по 10 мужчин и женщин. Для остальных Национальных олимпийских комитетов (НОК) установлены ограничения в 8 конькобежцев каждого пола, сумевших выполнить квалификационные нормативы, при этом на каждой дистанции страну могут представлять не более 3 конькобежцев. Предварительный список будет опубликован 27 декабря.

Для конькобежцев, отобравшихся на Игры, установлен минимально разрешённый возраст. Не смогут принять участие в Играх спортсмены, рождённые после 30 июня 2002 года.

Максимальные квоты

Квалификационные критерии

Календарь

Квалификационный норматив 
Для участия в Кубке мира спортсмен должен выполнить определенный норматив на дистанции на международных или национальных соревнованиях, прошедших после 1 июля 2015 года. Нормативы одинаковы для всех катков, кроме трёх высокогорных крытых катков в Калгари, Солт-Лейк-Сити и Урумчи, для которых определены другие нормативы.

Формат соревнований 
При наличии 28 и менее участников проводятся забеги только в дивизионе А. При наличии более 28 участников в дивизионе А выступят 20 спортсменов.

На дистанциях 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин при наличии 20 и менее участников проводятся забеги только в дивизионе А. При количестве участников от 21 до 24 в дивизионе А будут соревноваться 12 спортсменов. Если участников больше 24, то в дивизионе А выступят 16 конькобежцев.

На дистанциях 5000 м у женщин и 10 000 м у мужчин в дивизионе А выступят максимум 12 спортсменов.

В масс-старте при количестве участников менее 24 все выступят в дивизионе А, при большем количестве организуются полуфинальные и финальные забеги.

У мужчин в общий зачёт дистанции 5000 метров идут результаты на дистанциях 5000 и 10 000 метров, у женщин в общий зачёт на 3000 метров идут результаты на 3000 и 5000 метров.

На пятом этапе в Эрфурте будет два дополнительных зачёта — спринт (в зачёт пойдёт сумма результатов на дистанциях 500 и 1000 метров) и многоборье (в зачёт пойдёт сумма результатов на дистанциях 1500 и 5000 метров у мужчин и 1500 и 3000 метров у женщин).

Начисление очков 

Очки начисляются участникам обоих дивизионов в зависимости от числа участников.

Зачёт на отдельных дистанциях 
Итоговое положение (первые 12 спортсменов).

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 и 10000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 и 5000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Примечания

Ссылки 
 ISU World Cup Speed Skating Календарь Кубка мира 
 1 ISU World Cup Speed Skating. Communication No.2112 2017/18 
 Результаты первого этапа 
 Результаты второго этапа 
 Результаты третьего этапа 
 Результаты четвёртого этапа 

Кубки мира по конькобежному спорту
2017 год в конькобежном спорте
2018 год в конькобежном спорте
Зимние виды спорта в сезоне 2017/2018
Кубок мира по конькобежному спорту 2017/2018